La grande mosquée de Paris () est une mosquée française construite dans le style hispano-mauresque avec un minaret de . 

Elle est située dans le quartier du Jardin-des-Plantes du  de Paris. 

Inaugurée le , elle est la plus ancienne des mosquées de France métropolitaine servant au culte. Elle a été construite au nom de la Société des habous des lieux saints de l'islam, présidée par Kaddour Benghabrit. 

La grande mosquée de Paris occupe une place symbolique importante pour la visibilité de l'islam et des musulmans en France. Elle est réputée comme proche de l'Algérie.

Historique

Genèse du projet 

L'histoire de la mosquée de Paris est liée à la colonisation. Elle est conçue à l'époque comme un geste pour commémorer la mort des soldats indigènes lors de la Première Guerre mondiale. Dès 1916, un comité réuni autour du sénateur Édouard Herriot préconise une telle intention.

Un premier projet de mosquée à Paris  sont attestés.

En 1846, la Société orientale propose un projet de construction . Selon l'historien Michel Renard, . La réaction négative du ministère de la Justice et des Cultes, qui débat avec le ministère des Affaires étrangères, enterre le projet pour dix ans.

Première « mosquée » au Père-Lachaise 

À la demande de l'ambassade ottomane à Paris, accueillie favorablement par  qui souhaite remercier l'Empire ottoman pour sa participation à la guerre de Crimée, un arrêté préfectoral du  délimite un carré musulman dans la  du Cimetière du Père-Lachaise.

Un bâtiment y est édifié pour accueillir la toilette mortuaire et la prière aux défunts. Quoiqu'il ne puisse pas être qualifié de mosquée au regard de la liturgie islamique, ce bâtiment est souvent considéré comme la première mosquée construite à Paris et, depuis la fin de la présence sarrasine dans le sud de la France du , la seconde en métropole après l'édifice construit au  dans le « cimetière des Turcs » à Marseille (détruit pendant la Révolution).

Le carré musulman du Père-Lachaise abrite d'abord les sépultures des Ottomans morts en France, mais il est peu utilisé en raison de la faible présence musulmane en métropole, si bien qu'il est rétréci en 1883. Le bâtiment se délabre, ce qui amène le gouvernement ottoman à vouloir financer sa reconstruction et son extension. En 1914, un projet architectural est proposé : un édifice plus important avec un dôme et des caractéristiques architecturales islamiques affirmées. Le projet, retardé par la Première Guerre mondiale, revient en 1923 à l'ordre du jour de la commission interministérielle des Affaires musulmanes, qui ne juge pas nécessaire d'édifier une mosquée au Père-Lachaise, la grande mosquée de Paris étant déjà en cours de construction.

Projet abandonné de 1895 

Un premier projet de mosquée est envisagé sans succès en 1895 par le comité de l'Afrique française animé par Théophile Delcassé, Jules Cambon, le prince Bonaparte et le prince d'Arenberg. Un article de La Presse du  est pourtant encore optimiste concernant ce projet de mosquée qui aurait dû être construite sur le quai d'Orsay avec le soutien financier du sultan ottoman, du vice-roi d'Égypte et du sultan du Maroc, notamment.

Paul Bourdarie justifie la construction de la mosquée de Paris dans La Revue indigène dont il est le directeur en distinguant la France de son alliée l'Angleterre qui travaillait à dominer les pays à majorité musulmane : l'intérêt français était de rester  et de garder .

La Revue indigène appelait de ses vœux l'édification d'une mosquée à Paris, espérant que les citoyens français sauraient . Les démarches de Paul Bourdarie finirent par trouver l'oreille du gouvernement.

Mosquée du bois de Vincennes  

Durant la Première Guerre mondiale, une mosquée est construite au bois de Vincennes près d'un hôpital militaire à l'initiative du diplomate Pierre de Margerie, directeur des affaires politiques au ministère français des Affaires étrangères. Construite en bois, elle est inaugurée le  par Gaston Doumergue, alors ministre des Colonies. Les soldats qui décèdent des suites de leurs blessures sont enterrés dans le carré militaire du cimetière de Nogent-sur-Marne, où est édifiée en 1919 une koubba. Le site est désaffecté dans les  et détruit en 1926.

Construction et financement  

La décision de construire une mosquée à Paris se concrétise au lendemain de la Première Guerre mondiale : il s'agit de rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane qui ont combattu pour la France. À la même époque et pour la même raison, le ministère des Armées fait publier La Vie de Mohammed, prophète d'Allah d'Étienne Dinet. Néanmoins, pour la chercheuse et autrice d'une thèse sur la grande mosquée de Paris Dorra Mameri-Chaambi, 

La mosquée a été financée par l'État français à travers la loi du  qui accorde suivant le rapport d'Édouard Herriot une subvention de  pour la construction d'un institut musulman regroupant une mosquée, une bibliothèque et une salle d'étude et de conférences. Cette loi dérogeait au principe de laïcité édicté par la Loi de séparation des Églises et de l'État adoptée en 1905. Pour contourner cet obstacle juridique, c'est à une institution ayant son siège en Algérie française, la Société des habous des lieux saints de l'islam, fondée à Alger le  devant le cadi de la première circonscription d'Alger. Cette société de droit musulman qui agit pour le compte du sultan du Maroc, du bey de Tunis et du mufti d'Alger est alors créée pour organiser le pèlerinage annuel de la Mecque à partir de l'Afrique française du Nord, contrôler les pèlerins et leur assurer des conditions réglementées de sécurité et d'hygiène. 

En effet, un décret du  laissait la possibilité au gouverneur général de l'Algérie de déroger à la loi de 1905 et de subventionner le clergé en fonction d'un . C'est à la Société des Habous qu'est confiée le  la construction de la mosquée la construction et l'administration de la mosquée, mais afin de pouvoir recevoir la subvention, un nouvel acte de cadi modifie ses statuts pour la transformer en association régie par la loi de 1901 ayant également pour buts la construction d'une mosquée et d'un Institut musulman à Paris. 

Une cérémonie devant fixer l'orientation de la mosquée vers La Mecque est organisée le . La première pierre de la mosquée est posée le  en présence du maréchal Lyautey, résident général du protectorat français au Maroc de 1912 à 1916, et de représentants du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Turquie, de la Syrie, de l'Inde, de la Perse, de l'Afghanistan, de l'Azerbaïdjan et du Caucase.

La Grande Mosquée est bâtie sur l'emplacement de l'ancien hôpital de la Pitié, dont le terrain est offert par le conseil municipal de Paris, à proximité du Jardin des plantes de Paris. Les travaux sont réalisés par Robert Fournez, Maurice Mantout et Charles Heubès d'après les plans de Maurice Tranchant de Lunel.

La mosquée est inaugurée le , en présence du président de la République, Gaston Doumergue, et du sultan du Maroc, Moulay Youssef. Doumergue célèbre alors l'amitié franco-musulmane scellée dans le sang sur les champs de bataille européens et affirme que la République protège toutes les croyances.

La veille, le sultan, un adjoint au maire d'Alger, de nombreuses personnalités et une cohorte de bachaghas et d'aghas menés par Si Bouaziz ben M'hamed ben Gana défilent sur l'avenue des Champs-Élysées pour la Fête nationale. 

En 1929, , roi d'Égypte, offre un minbar pour la salle de prière, chaire qui reste utilisée jusqu'à aujourd'hui.

Critiques

Anti-colonialisme 

En 1923, Victor Spielmann, un Européen d'Algérie militant du Parti communiste français, ne voit dans la construction de la mosquée de Paris  par lequel les . Il dénonce en effet, malgré l'édification de cette mosquée, le statut de l'indigénat : .

Le , un membre du Parti communiste français écrit dans L'Humanité sous le pseudonyme  (l'Algérien) :

Selon l'historien Alain Ruscio, celui qui s'exprime sous ce pseudonyme est l'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abdelkader qui a combattu la conquête de l'Algérie.

La veille de l'inauguration de la mosquée, Messali Hadj tient le premier meeting de l'Étoile nord-africaine où il critique une  marquant les débuts du nationalisme algérien.

Extrême droite 
Le , deux jours avant l'achèvement des travaux, Charles Maurras exprime dans L'Action française ses réserves quant à l'édification de la mosquée, en dépit de ses bonnes relations avec Augustin-Eugène Berque, superviseur du projet.

Ce texte est republié au  par l'extrême droite, comme Rivarol en 2009 ou Résistance républicaine en 2015, qui le voient comme .

Architecture 

Les plans, qui ont été dessinés par l'architecte Maurice Tranchant de Lunel, inspecteur général des Beaux-Arts au Maroc, ont été exécutés par les architectes Robert Fournez,  et Charles Heubès.

Inspirée de la mosquée el-Qaraouiyyîn de Fès (une des plus importantes mosquées du Maroc et une des plus anciennes au monde), et construite à la fois dans le style du Maroc almohade et de la péninsule Ibérique al-Andalus, la mosquée a été construite en béton armé, son décor et en particulier les zelliges étant réalisé par des artisans spécialisés du Maroc et spécialement de Fès et Meknès avec des matériaux traditionnels. Le minaret est inspiré de la mosquée Zitouna, en Tunisie, lui-même de style almohade. La plupart des sources lui donnent une hauteur de , mais le panneau Histoire de Paris installé par la mairie à proximité de la mosquée, ainsi que quelques autres sources, indiquent , d'après la description qu'en fait l'architecte Maurice Mantout.
 
La grande porte de la mosquée de Paris est ornée de motifs floraux stylisés dans le plus pur style islamique.

La mosquée, sur un terrain de , rassemble :
 une salle de prière ;
 une madrassa (école) ;
 une bibliothèque ;
 une salle de conférence ;
 des jardins d'une superficie totale de  ;
 des annexes : restaurant, salon de thé, hammam et boutiques.

La mosquée, ainsi que le centre islamique, ont été inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du . L'édifice reçoit également le label « Patrimoine du  ».

La mosquée de Paris peut accueillir  et dispose de salles d'ablutions ainsi que d'un accès pour handicapés.

Seconde Guerre mondiale 

Dans le documentaire Une résistance oubliée : La mosquée de Paris de 40 à 44, diffusé le  dans l'émission Racines sur FR3, le réalisateur Derri Berkani rapporte que durant la Seconde Guerre mondiale, et l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, la mosquée de Paris sert de lieu de résistance pour les musulmans vivant en France. Les Algériens du Francs-tireurs et partisans (FTP) avaient pour mission de secourir et de protéger les parachutistes britanniques et de leur trouver un abri. Bâtie sur des caves, la mosquée permettait de rejoindre la Bièvre discrètement. Les FTP ont par la suite porté assistance à des familles juives, des familles qu'ils connaissaient, ou à la demande d'amis, en les hébergeant dans la mosquée, en attente que des papiers leur soient fournis pour se rendre en zone libre ou franchir la Méditerranée pour rejoindre le Maghreb. Le docteur Assouline a comptabilisé  alimentaires (une par personne) qu'il avait fournies à la mosquée de Paris pour les Juifs qui y avaient trouvé refuge.

Les chiffres concernant le nombre de Juifs hébergés et sauvés par la mosquée de Paris durant cette période divergent selon les auteurs. Annie-Paule Derczansky, présidente de l'association des Bâtisseuses de paix, précise que ,  auraient été sauvées. Au contraire, pour .

Un appel à témoins de Juifs sauvés par la mosquée de Paris entre 1942 et 1944 a été lancé le  pour que la médaille des Justes soit remise par le mémorial de Yad Vashem aux descendants du recteur de la mosquée de Paris, Si Kaddour Benghabrit qui aurait sauvé la vie d'une centaine de Juifs, dont celle du chanteur Salim Halali, en leur faisant donner par le personnel administratif de la mosquée des certificats d'identité musulmane, qui leur permirent d'échapper à l'arrestation et à la déportation.

Serge Klarsfeld, président de l'association des filles et des fils de déportés juifs de France, est plutôt sceptique sur le chiffre de  sauvés et précise que , il . Il considère toutefois la  entreprise par l'association des Bâtisseuses de paix comme .

Le film Les Hommes libres (2011) de Ismaël Ferroukhi prend pour cadre la Grande Mosquée de Paris et ces actions de résistance, avec Tahar Rahim et Michael Lonsdale comme acteurs principaux.

Né en 1902, Abdelkader Mesli est nommé imam de la mosquée de Paris au début des années 1930. Détaché à Bordeaux en tant qu'aumônier musulman du fort du Hâ, il s'engage en  dans la Résistance, fabriquant notamment des faux certificats de musulman à des Juifs. Déporté à Dachau puis à Mauthausen-Ebensee, il en revient vivant en 1945.

Époque contemporaine 

En , bien qu'il n'en eut pas l'autorité, le président du Conseil, Guy Mollet, nomme Hamza Boubakeur au poste de recteur pour succéder à Si Kaddour Benghabrit, afin de la soustraire aux convoitises des nationalistes algériens pendant la guerre d'Algérie. La famille Benghabrit est expulsée en  par une soixantaine de policiers, sous les ordres du commissaire Duez, futur membre actif de l'OAS. Hamza Boubakeur reste en fonction jusqu'en 1982 et son fils Dalil Boubakeur reprendra la fonction de recteur en 1992.

La mosquée de Paris fait office de mosquée-mère des mosquées françaises. En 1993 est fondé l'Institut Al-Ghazali, institut d'enseignement religieux destiné à la formation des imams et aumôniers musulmans. En 1994, Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur chargé des cultes, accorde à la grande mosquée de Paris l'autorisation de labelliser la viande halal.

Le , les travaux de construction d'une toiture amovible couvrant le grand patio face à la salle de prière de la mosquée de Paris ont été lancés lors d'une cérémonie officielle. Cette importante réalisation, très attendue depuis de nombreuses années par l'ensemble des fidèles de la mosquée pour se protéger des intempéries, marque un tournant dans sa conception en 1922-1926.

En , le collectif Les Femmes dans la Mosquée exige de la direction de pouvoir prier dans la même salle que les hommes, après en avoir été exclues et reléguées à l'entresol. Pour la porte-parole du mouvement Hanane Karimi : .

Lors du mandat de Bertrand Delanoë comme maire de Paris, des controverses ont lieu, celui-ci voulant concéder un bail emphytéotique à la Société des habous et des lieux saints de l'islam. En 2013, la Ville de Paris, sous le mandat d'Anne Hidalgo, refuse le projet de construction d'un second bâtiment pour l'Institut des cultures d'Islam (ICI), invoquant la loi de séparation des Églises et de l'État.

En 2015, le ministre algérien des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, a annoncé officiellement l'ouverture via l'ambassade d'Algérie en France, des procédures visant à acquérir la propriété de la grande mosquée de Paris. Des propos démentis par le recteur de la grande mosquée de Paris de l'époque, Dalil Boubakeur, qui a souligné que toutes les activités de la grande mosquée de Paris étaient régies dans le cadre de la loi française et que son statut n'a actuellement subi aucune modification. 

Sous la nouvelle direction de Chems-Eddine Hafiz, recteur depuis , la Grande mosquée de Paris participe à des actions de charité lors de la pandémie de Covid-19. 

La Grande mosquée de Paris est partie prenante de la rédaction de la Charte des principes pour l'islam de France, présentée le  au président de la République Emmanuel Macron. Le , la fédération de la Grande mosquée de Paris et trois autres fédérations fondatrices quittent le bureau exécutif du CFCM, pour former un nouvel organe de représentation de l'islam en France appelé « La Coordination », puis soutient la création du Conseil national des imams.

En , la Grande mosquée de Paris crée l'Observatoire des droits pour œuvrer sur les  et, dans la continuité, signe un partenariat avec la Licra pour lutter contre le racisme antimusulman et pour l'accès universel au droit.

En , elle lance son prix littéraire, qui récompensera le meilleur roman et le meilleur essai de l'année sur la civilisation de l'islam.

La fédération de la Grande mosquée de Paris organise du  au  sa première Université d'été, qui est inaugurée à l'Institut du monde arabe.

La Grande mosquée de Paris organise les commémorations du centenaire de la pose de sa première pierre le 19 octobre 2022. Le président de la République Emmanuel Macron participe aux célébrations en visitant l'exposition « 1922-2022 : Premiers regards, première pierre », en se recueillant à la mémoire des soldats musulmans morts pour la France et en prononçant un discours à l'issue duquel il remet au recteur Chems-Eddine Hafiz les insignes d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.

Directeurs et recteurs 

Six directeurs ou recteurs ont dirigé la mosquée de Paris, l'Institut musulman de la mosquée de Paris et la Société des habous des lieux saints de l'islam :
 Kaddour Benghabrit (1922-1954),  et  ;
 Ahmed Benghabrit (1954-1956),  après la mort de son oncle ;
 Hamza Boubakeur (1957-1982), {{citation|agréé par Guy Mollet comme directeur de l'Institut musulman de la mosquée de Paris<ref name="citation décision"> : {{citation bloc|Le , par arrêté publié au Journal officiel du , Guy Mollet, président du Conseil, sur avis du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères et du ministre résidant en Algérie, prend une « décision portant agrément de  Hamza Ben Kaddour en qualité de directeur de l'Institut musulman de la mosquée de Paris ». C'est un coup de force imposé par les circonstances, mais qui place directement cet établissement sous l'autorité de la France. Les justifications mentionnées dans l'arrêté « agréant »  (sans qu'aucune autre instance ait proposé sa nomination) indiquent bien la complexité de la situation juridique de la mosquée de Paris :

« attendu qu'il n'existe pas de statut particulier ni de règlement de l'Institut musulman ;

attendu que le président fondateur de la Société des habous et lieux saints de l'islam (sic) exerçait également, en vertu des dispositions de l'acte susvisé du , les fonctions de directeur de la mosquée et de linstitut musulman de Paris ;

attendu que le président fondateur Si Abdelkader Ben Ghabrit est décédé le  ;

attendu qu'il n'est fait aucune mention dans les deux actes susvisés des conditions de désignation du directeur de la mosquée et de l'''institut musulman de Paris ;

attendu qu'il est impossible, dans les circonstances actuelles, de réunir l'assemblée générale de la Société des habous et lieux saints de l'islam ;

attendu que la vacance du poste de directeur de la mosquée et de lInstitut musulman de Paris est préjudiciable à leur fonctionnement normal et qu'il y a par conséquent intérêt à mettre fin à cette situation ».

Cette situation apparaît bien comme un acte de « circonstance », lié à la situation des pays du Maghreb. Elle se justifie par des considérations d'ordre public. C'est pourquoi l'Institut musulman est rattaché administrativement, le , au ministère de l'Intérieur (en remplacement du ministère des Affaires étrangères), chargé en particulier de redresser la situation financière difficile, avec un passif de , à cause du retard de versement des subventions de l'Algérie et de la ville de Paris, dû à l'incertitude sur ses orientations politiques. D'ailleurs, dès le , , […] porte plainte contre Si Ahmed Ben Ghabrit pour mauvaise gestion. Il retire sa plainte en , sur intervention du ministre des Affaires étrangères qui ne souhaite pas envenimer les rapports avec le Maroc sur ce terrain-là.}}</ref> ; c'est ensuite qu'il prit le titre de recteur}} ;
 Cheikh Abbas (1982-1989) ;
 Tedjini Haddam (1989-1992) ;
 Dalil Boubakeur (1992-2020) ;
 Chems-eddine Hafiz (depuis 2020).

 Visites de présidents de la République 

Les présidents de la République se sont rendus à la mosquée de Paris :

 Jacques Chirac, le  ;
 Nicolas Sarkozy, le  ;
 François Hollande :
 le ,
 le , après l'hommage sur la place de la République aux victimes des attentats de  et de  ;
 Emmanuel Macron :
 le ,
 le , pour célébrer le centenaire de la pose de sa première pierre.

 Statut juridique 

 Tutelle 
Depuis 1921, la mosquée est régie par la Société des habous et lieux saints de l'islam, une association de type loi 1901, propriétaire de l'édifice à la suite d'une donation de la Ville de Paris. Le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre retire dans les  la tutelle de la mosquée du ministère et de la Ville de Paris, ce qui permet à l'Algérie de financer un tiers du budget de la mosquée (en 2015, le budget total est de  d'euros). Si la mosquée est juridiquement indépendante, elle reste religieusement et culturellement liée à l'État algérien, dont l'avis pèse dans la nomination de son recteur.

 Halal : contrôle et traçabilité 
L'Institut musulman de la grande mosquée de Paris, en partenariat avec la Société française de contrôle de la viande halal (SFCVH), est un organisme religieux agréé pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'abattage rituel selon le décret du  du ministère de l'Agriculture. L'Institut musulman de la grande mosquée de Paris exerce les prérogatives religieuses en matière de sacrifice rituel islamique pendant que la SFCVH se charge des aspects techniques, administratifs et commerciaux, du contrôle et de la certification des procédés d'abattage tels que l'électronarcose, l'abattage par atmosphère contrôlée. Toutefois, la grande mosquée de Paris (GMP) a indiqué, le , sa volonté de se séparer de son partenaire historique et organisme de certification, la SFCVH. 

Depuis le 2 janvier 2023, la Grande mosquée de Paris assure la certification halal des produits exportés de la France vers l'Algérie. 

 Visites 
  
La mosquée est ouverte à la visite touristique tous les jours de l'année (sauf les vendredis, jours de prière), hormis les salles de sermons des imams, de lecture du Coran, de prière et de méditation réservées aux pratiquants de l'islam.

La mosquée intègre également un restaurant traditionnel « Aux Portes de l'Orient » de cuisine des pays du Maghreb (tajine, couscous…), un salon de thé (thé à la menthe, loukoum, pâtisserie, narguilé, etc.), un hammam (non mixte : réservé aux femmes), des boutiques d'objets traditionnels arabes, ouverts au grand public toute l'année.

La mosquée de Paris est accessible par la  du métro aux stations Place Monge (Jardin des plantes) et Censier - Daubenton ainsi que par plusieurs lignes de bus RATP (47 67, 89).

Le , l'adresse de l'entrée principale (pour les visites touristiques, visites de courtoisie, et les prières) 2 place du Puits-de-l'Ermite est renommée 2 parvis Abdelkader-Mesli par décision de la mairie de Paris (délibération 2021 DU 95). Les deux autres adresses demeurent inchangées : 6 rue Georges-Desplas pour l'institut de théologie, et 39 rue Geoffroy-Saint-Hilaire pour le salon de thé, snack, restaurant et la promenade des jardins.

 Postérité 
En 1973, la réalisateur Philippe de Broca utilise la mosquée de Paris comme lieu de tournage au début du Magnifique, pour une scène dont l'action se déroule à Bagdad : dans la cour intérieure de la mosquée, l'agent secret Bob Saint-Clar (Jean-Paul Belmondo) s'entretient au téléphone avec le général Pontaubert (Raymond Gérôme) tout en se battant avec des soldats.

En 2006, le film collectif Paris, je t'aime contient un segment Quais de Seine réalisé par Gurinder Chadha, dans lequel l'entrée de la rue Saint-Hilaire apparaît lorsque François (Cyril Descours) vient chercher Zarka (Leïla Bekhti) à la sortie de la mosquée.

 Galerie photos 

 Notes et références 

 Notes 

 Références 

Dans le Journal officiel de la République française (JORF), sur Légifrance ou Gallica :

 Voir aussi 

 Bibliographie 
 
 
 
 en particulier .
 .
 
 .
 .
 .

 Articles connexes 

 Arts de l'Islam
 Histoire de l'immigration en France
 Islam en France
 Liste des mosquées de ParisListe de mosquées de France
 Hôpital Avicenne, ex-« hôpital franco-musulman »Cimetière musulman de Bobigny
 Les Hommes libres'', film sorti en 2011

Liens externes 

  

Édifice religieux dans le 5e arrondissement de Paris
 
Édifice religieux du XXe siècle à Paris
Édifice religieux achevé en 1926
Histoire de l'immigration en France
Monument historique dans le 5e arrondissement de Paris
Monument historique inscrit en 1983
Mosquée monument historique en France
Édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle » à Paris